(…) lub czasopisma – fragment rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 2002 r.
 Lub czasopisma – telewizyjny program rozrywkowy kanału Tele 5